San Vicente est la forme espagnole de . San Vicente peut aussi désigner :

Toponymes

Argentine 
 San Vicente,  argentin situé dans la province de Buenos Aires ;
 San Vicente, chef-lieu du  homonyme ;
 San Vicente, ville du département de Guaraní dans la province de Misiones.

Bolivie 
 San Vicente, localité bolivienne.

Chili 
 San Vicente de Tagua Tagua, ville de la Province de Cachapoal.

Colombie 
 San Vicente de Chucurí, municipalité du département de Santander ;
 San Vicente, municipalité du département d'Antioquia.

Costa Rica 
 San Vicente, chef-lieu du canton de Moravia dans la province de San José.

Cuba 
 San Vicente, localité de la province de Guantánamo.

Équateur 
 San Vicente, localité de la province de Manabí.
 canton de San Vicente, qui a pour chef-lieu la ville ci-dessus.

Espagne 
 San Vicente, commune de Navarre ;
 San Vicente, quartier de Séville ;
 Hinojosa de San Vicente, municipalité de la province de Tolède ;
 San Vicente del Raspeig, commune de la province d'Alicante ;
 San Vicente de Alcántara, commune de la province de Badajoz ;
 San Vicente de la Barquera, commune de Cantabrie ;
 Val de San Vicenten, municipalité de Cantabrie.

Philippines 
 San Vicente, municipalité de la province d'Ilocos Sur.
 San Vicente, municipalité de la province de Palawan.
 San Vicente, municipalité de la province de Camarines Norte.
 San Vicente, municipalité de la province de Samar du Nord.

Salvador 
 San Vicente, un des 14 département du pays ;
 San Vicente, capitale du département de San Vicente ;
 San Vicente, volcan situé dans le département de San Vicente.

Uruguay 
 San Vicente, localité du département de Maldonado.

Venezuela 
 San Vicente, capitale de la paroisse civile de San Vicente de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 San Vicente, localité de la paroisse civile de Curimagua de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón ;
 San Vicente, localité de la paroisse civile de Pueblo Cumarebo de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón.
 San Vicente, capitale de la paroisse civile de San Vicente de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 San Vicente, capitale de la paroisse civile de Rómulo Gallegos dans la municipalité d'Andrés Eloy Blanco, dans l'État de Sucre ;
 San Vicente, localité de la division territoriale et statistique de Capitale Nirgua de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy ;
 San Vicente de la Revancha, capitale de la paroisse civile de Quinimarí de la municipalité de Junín dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 San Vicente, une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 San Vicente, une des onze divisions territoriales et statistiques dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme